Auricularia es un género de hongos basidiomicetos de la familia Auriculariaceae. Es un género de distribución muy amplia, dentro del cual se han descrito unas quince especies.

Clasificación 

En 1951, el micólogo Bernard Lowy, clasificó las especies del género Auricularia basándose en las diferencias en la estructura interna del cuerpo fructífero, restando importancia a las características que tradicionalmente habían servido de criterio de clasificación, como eran el color, la forma y el tamaño de dicho cuerpo fructífero —aspectos muy variables por influencia de otros factores, como la edad y la exposición a la luz o la humedad—. Las características que Lowy consideró fueron la presencia o ausencia de médula (la parte compuesta principalmente o completamente de hifas longitudinales), así como su espesor y morfología, así como la longitud de las vellosidades del himenio, características que aún se usan al definir especies en este género.

Referencias

Bibliografía
 

Auriculariales